Карладе́с (, ) — историческая область во Франции.

Расположено на границе регионов Овернь и Юг-Пиренеи, на территории департаментов Аверон и Канталь. К области относится часть плато Обрак, массива Канталь, районы Конка и Сен-Флура, часть долин Трюйера и Ло.

Исторически на территории располагалось виконтство Карла, которое было подвассально аббатству Орийяк.

Сегодня Карладес — малонаселённый по меркам Франции сельскохозяйственный район с развитым скотоводством, известен производством сыров и мясных деликатесов.

Примечания 

География департамента Аверон
География департамента Канталь
Исторические области Франции
Исторические области Окситании